Willy Naessens (1939), Belgisch ondernemer en voetbalsponsor, eigenaar van de gelijknamige groep in industriebouw en zwembadenbouw
 Willy Naessens (1949), Belgisch ondernemer en voetbalsponsor, eigenaar van Dakwerken Naessens